Galeola (orchidee), geslacht van orchideeën
 Galeola (zee-egel), uitgestorven geslacht van zee-egels